Haris tritt in verschiedenen Sprachen als Vorname auf.

Herkunft 
Haris kann einerseits als männlicher Vorname als Schreibvariante des arabischen Namens Harith () sowie als dessen bosnische und Urdu-Form auftreten, sowie andererseits als männlicher und weiblicher Vorname als moderne griechische Form von Chares bzw. Charis.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Haris Bilajbegovic (* 1978), österreichischer Schauspieler, Stuntman und Videokünstler bosnischer Abstammung
 Haris Bukva (* 1988), österreichischer Fußballspieler bosnischer Herkunft
 Haris Charalambous (1984–2006), britischer Basketballspieler zypriotischer Herkunft
 Haris Handžić (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Haris Hujic (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Haris Hyseni (* 1992), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
 Haris Medunjanin (* 1985), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Abdul Haris Nasution (1918–2000), indonesischer General
 Haris Seferović (* 1992), Schweizer Fußballspieler bosnischer Herkunft
 Haris Silajdžić (* 1945), bosnischer Politiker
 Haris Vučkić (* 1992), slowenischer Fußballspieler
 Haris Zambarloukos (* 1970), zypriotischer Kameramann

Weiblicher Vorname 

 Haris Epaminonda (* 1980), zypriotische Fotografin und Videokünstlerin

Künstlername 
 Haris Alexiou (* 1950), griechische Sängerin

Familienname 
 Della Destiara Haris (* 1992), indonesische Badmintonspielerin
 Niki Haris (* 1962), US-amerikanische Sängerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Arabischer Personenname
Albanischer Personenname
Bosnischer Personenname
Griechischer Personenname